Wisner puede referirse a:

 Wisner, un pueblo ubicado en la parroquia de Franklin en el estado estadounidense de Luisiana;
 Wisner, una ciudad ubicada en el condado de Cuming en el estado estadounidense de Nebraska;
 Municipio de Wisner, un municipio ubicado en el condado de Tuscola en el estado estadounidense de Míchigan; o
 Municipio de Wisner, un municipio ubicado en el condado de Cuming en el estado estadounidense de Nebraska.